Parnac (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Parnac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje